Джат — многозначный термин:
 Джат — арабская деревня и местный совет в Хайфском округе Израиля.
 Джат — этническая группа в Индии.